Бордо Бланко има више значења:

 Бордо Бланко, Ранчо ел Саградо (Апасео ел Гранде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Бордо Бланко (Куерамаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Бордо Бланко (Саламанка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Бордо Бланко (Унион де Сан Антонио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Бордо Бланко (Истакамаститлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Бордо Бланко (Текискијапан), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Бордо Бланко (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику